Merck steht für:
 Merck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Merck (Familie), deutsche Unternehmerfamilie im Bereich von Chemie und Pharmazie
 Merck-Dahlie, Pflanzenart aus der Gattung der Dahlien

Unternehmen:
 Merck Finck & Co, deutsche Privatbank
 Merck KGaA, deutsches Chemie- und Pharmaunternehmen
 Merck & Co., US-amerikanisches Pharma- sowie Kreditunternehmen Merck Sharp & Dohme (Federal Credit Union)
 H. J. Merck & Co., deutsches Handels- und Bankhaus
 Merck Records, Plattenlabel aus Miami mit Spezialisierung auf elektronische Experimentalmusik

Nachschlagewerke:
 Merck Index, Nachschlagewerk für Stoffeigenschaften der wichtigsten Chemikalien
 Merck’s Warenlexikon, historisches Nachschlagewerk der Warenkunde

Preise und Ehrungen:
 Heinrich-Emanuel-Merck-Preis
 Johann-Heinrich-Merck-Preis
 Johann-Heinrich-Merck-Ehrung, undotierte Ehrung der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Siehe auch:
 Merk
 Märk
 Merc